226-я штурмовая авиационная дивизия
 226-я дивизия береговой обороны (Италия)
 226-я пехотная дивизия (Германская империя)
226-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 226-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в июле 1941 года
 226-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в июле 1943 года

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#226. divizija